Совместное владение в футболе — сделка, согласно которой два футбольных клуба владеют контрактом с игроком совместно, при этом игрок имеет право выступать только за один футбольный клуб. Система распространена в некоторых странах, в том числе в Италии, Уругвае, Чили и Аргентине.

Как правило, механизм оформления такой сделки следующий: клуб «А» приобретает у клуба «В» 50 % прав на игрока, при этом имея возможность по истечении срока контракта выкупить остальную часть за прописанную в контракте сумму X, с другой стороны, клуб «В», по истечении срока контракта, имеет право контр выкупа прав клуба «А», также за прописанную в контракте сумму Y. По истечении срока контракта, клубы должны договориться кто станет единственным владельцем прав, в случае отсутствия договорённости, проводится «конвертный аукцион», на котором каждая из сторон прописывает на бумаге сумму которую готова заплатить за оставшуюся часть прав, дальше обе бумаги запечатываются в конверт, после вскрытия конвертов, 100 % прав на игрока достаются той стороне, которая предложит больше.

Данный тип сделки отличается от владения правами на игрока третьими лицами тем, что контракт принадлежит исключительно футбольным клубам, а не сторонним управляющим организациям.

Италия 
Совместное владение является общим в итальянском футболе для клубов всех лиг, выступающих под эгидой Итальянской федерации футбола. И руководствуется следующими правилами (статья 102 — diritti di partecipazione):
 Права на футболиста могут быть разделены только в пропорции 50 % на 50 %, и не иначе.
 Права могут быть разделены только между профессиональными футбольными клубами, и никем другим.
 Сделка заключается ровно на один год, по истечении которого клубы должны договориться, кто станет единственным владельцем прав. Допускается продление совместного владения, но только еще на один сезон.
 Заключение сделки возможно только в отношении футболистов, чей контракт истекает не ранее чем через два года с момента события.
 Все действия по сделке — инициирование, продление, расторжение и переуступка третьей стороне — возможны только с согласия футболиста.
 Футболист, находящийся в совместном владении, может быть передан в аренду третьей стороне, а также может быть отдан по взаимозачету по другой сделке.

На практике сделки совместного владения заключаются между именитыми клубами, которые выкупают 100 % контрактов молодых перспективных игроков, и позже продают 50 % прав клубам серии B, и низа серии A, с целью предоставить игрокам игровую практику, и в случае если игрок раскроет свой талант и заиграет на высоком уровне, посредством контрвыкупа 50 % прав, вернуть игрока обратно в своё расположение. Таким образом клуб-гранд предоставляет своему футболисту игровую практику, а клуб-совладелец прикладывает усилия для того, чтобы игрок заиграл как можно лучше, с целью заработка денег.

Плюсы 
Практика совместного владения позволяет небогатым клубам за относительно небольшие деньги, получать сильных игроков и зарабатывать на этом.

Критика 
С точки зрения юриспруденции, право совместного владения не является правом собственности, что в свою очередь противоречит правилам УЕФА, а также нормам финансовой отчетности IAS/IFRS. Право совместного владения приводит к большому числу непрозрачных сделок, а «конвертные аукционы», по мнению УЕФА, приравниваются к отмыванию денег. Так, в 2011 году «Рома» заплатила «Сампдории» за половину прав на Джанлуку Курчи всего 500 евро, при рыночной стоимости игрока больше 1 000 000 евро. За отмену права совместного владения в Италии выступают ведущие клубы страны «Ювентус», «Лацио» и «Рома», опасающиеся проверок со стороны УЕФА.

Примечания

Ссылки 
 Трансферная революция. Почему отказ от совместного владения игроками навредит итальянскому футболу

См. также 
 Футбольные трансферы
 Аренда (спорт)

Спортивное право
Футбольная терминология